

Населені пункти та їхні частини

 Боркув — село в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Боркув — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Боркув — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркув — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркув — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боркув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Боркув — осада в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки